Pute désigne :
 en français, une prostituée ;
 en Indonésie, la Pute (prononcer « pouté »), une rivière du sud de l'île de Sulawesi ;
 Les Putes (Le buttane), un film italien réalisé par Antonio Grimaldi sorti en 1994 ;
 Les Putes, une association française fondée en 2006 et supprimée en 2009 par Maîtresse Nikita ;
 le pute, l'un des nombreux noms du vute, une langue bantoïde mambiloïde parlée au Cameroun.